Le tournoi de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute du  au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Billie Jean King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1974
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en février 1974
Sport en mars 1974